Землетрясения в префектуре Фукусима:
 Землетрясение в префектуре Фукусима — землетрясение магнитудой около 6,6 Mw, произошло 11 апреля 2011 года, 7 погибших.
 Землетрясение в префектуре Фукусима — землетрясение магнитудой около 6,9 Mw, произошло 22 ноября 2016 года.
 Землетрясение в префектуре Фукусима — землетрясение магнитудой около 7,3 Mw, произошло 13 февраля 2021 года, 1 погибший.
 Землетрясение в префектуре Фукусима — землетрясение магнитудой около 7,3 Mw, произошло 16 марта 2022 года.